Fri est dans la langue anglaise une abréviation courante de Friday (« vendredi »).

Fri ou FRI peut également faire référence à :

 , yacht impliqué dans des manifestations anti-nucléaires
 , un album de Kikki Danielsson sorti en 2001
 , États-Unis
 , homonymie relative aux instituts de recherche forestière
 , entreprise spécialisée dans la recherche de systèmes de distillation
 , une organisation britannique de R&D (1945-1990)
 Fédération islandaise d'athlétisme (FRÍ, acronyme islandais de )
 , en français « Front révolutionnaire de gauche », désigne divers partis politiques
Homonymie
Homonymie d'acronyme